

Patronyme

 Simone Téry (1897-1967), une journaliste et une romancière française, membre du Parti communiste français.
 Gustave Téry (1870-1928), un journaliste français.

Homonymie de patronyme